Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Andre Agassi e Petr Korda che hanno battuto in finale Stefan Edberg e Henrik Holm 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (semifinali)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (secondo turno)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Danie Visser /  Laurie Warder (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1993